Ernst Hellmann ist der Name folgender Personen:

* Ernst Hellmann (Mediziner, 1882) (1882–nach 1961), baltendeutscher Psychiater
 Ernst Hellmann (Mediziner, 1925) (* 1925), deutscher Tiermediziner und Hochschullehrer